David Haas, kanadski hokejist, * 23. junij 1968, Toronto, Ontario, Kanada.

Haas je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral dve tekmi za Calgary Flames. V sezonah 1995/1996 in 1996/1997 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, kjer je pustil velik pečat, saj je bil v obeh sezonah najboljši strelec slovenske lige, dosegel je devetinštirideset oziroma triinštirideset golov. V svoji drugi in zadnji sezoni pri Olimpiji je igral tudi v alpski lige, kjer je bil podobno uspešen, saj je na petinštiridesetih tekmah dosegel kar osemintrideset golov in sedeminštirideset podaj. Za francosko reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1988 v Calgaryju.

Pregled kariere

|-
| London Knights
| OHL
| 85/86
|
| 62
| 4
| 13
| 17
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| OHL
| 86/87
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kitchener Rangers
| OHL
| 86/87
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 86/87
|
| 55
| 10
| 13
| 23
|
| 86
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 13
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 87/88
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Windsor Spitfires
| OHL
| 87/88
|
| 58
| 59
| 46
| 105
|
| 237
|
| 11
| 9
| 11
| 20
|
| 50
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| '''88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 88/89
|
| 61
| 9
| 9
| 18
|
| 325
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 89/90
|
| 53
| 6
| 12
| 18
|
| 230
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 15
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 90/91
|
| 60
| 24
| 23
| 47
|
| 137
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 90/91
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 91/92
|
| 16
| 3
| 7
| 10
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 91/92
|
| 50
| 13
| 23
| 36
|
| 97
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 13
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 92/93
|
| 73
| 22
| 56
| 78
|
| 121
|
| 16
| 11
| 13
| 24
|
| 36
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 93/94
|
| 11
| 7
| 4
| 11
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 93/94
|
| 37
| 11
| 17
| 28
|
| 108
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 93/94
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 94/95
|
| 28
| 11
| 10
| 21
|
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lions Courmaosta
| Serie A
| 94/95
|
| 22
| 14
| 20
| 34
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
| 49
| 26
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
| 43
| 49
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 96/97
|
| 45
| 38
| 47
| 85
|
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 97/98
|
| 48
| 25
| 28
| 53
|
| 105
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 98/99
|
| 42
| 18
| 20
| 38
| +15
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 99/00
|
| 40
| 12
| 19
| 31
| -6
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 00/01
|
| 34
| 14
| 9
| 23
| +2
| 115
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -3
| 26
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 01/02
|
| 55
| 17
| 24
| 41
| +8
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fresno Falcons
| WCHL
| 02/03
|
| 10
| 6
| 1
| 7
|
| 34
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 28
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 03/04
|
| 42
| 7
| 13
| 20
| -2
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| DEL - Abstiegsrunde
| 03/04
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +2
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |929
| bgcolor="#7FFF00" |428
| bgcolor="#7FFF00" |494
| bgcolor="#7FFF00" |922
| bgcolor="#7FFF00" |+19
| bgcolor="#7FFF00" |2414
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |63
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |65
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |203
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Francijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Francoski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti London Knights
Hokejisti Kitchener Rangers
Hokejisti Belleville Bulls
Hokejisti Windsor Spitfires
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti HC Lions Courmaosta
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Hannover Scorpions
Hokejisti Fresno Falcons